Reway oder Réway ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Réway (* 1995), slowakischer Eishockeyspieler
 Wagner Reway (* 1981), brasilianischer Fußballschiedsrichter